Una steht für:

 Una (Bahia), Stadt in Brasilien
 Una (Distrikt), Verwaltungsdistrikt von Himachal Pradesh, Indien
 Una (Himachal Pradesh), Stadt in Indien
 Una (Fluss), Grenzfluss zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina
 Una-Bahn, eine nach dem Fluss Una benannte Bahnstrecke
 Rio Una, Fluss im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco
 Una Peaks, Zwillingsberge auf Renard Island, Antarktis
 ein altägyptischer Beamter (24./23. Jh. v. Chr.), siehe Weni
 (160) Una, Asteroid
 Úna, irisch-gälischer weiblicher Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Una (Colorado), im Garfield County
 Una (Kalifornien), im Kern County
 Una (Mississippi), im Clay County
 Una (South Carolina), im Darlington County 
 Una (Tennessee), im Davidson County

UNA steht als Abkürzung für:
 Ukraiinska Nazionalna Armija, Ukrainische Nationalarmee
 University of North Alabama, in Florence
 Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr, Schweiz 

una steht für:
 North Watut (ISO-639-3-Code), Variante des Watut-Sprachkomplexes, eine der Ozeanischen Sprachen

Siehe auch:
 Oona
 Una Una
 Unna (Begriffsklärung)

Abkürzung